Кубок португальської ліги 2018—2019 — 12-й розіграш Кубка португальської ліги (також відомий як Таша да Ліга). Титул вдруге поспіль здобув Спортінг (Лісабон).

Календар

Перший раунд 
Команда Олівейренсе пройшла до наступного раунду після жеребкування.

| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 липня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 липня 2018

|}

Другий раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 липня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 липня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 серпня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 серпня 2018

|}

Груповий етап

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 січня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 січня 2019

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок португальської ліги на soccerway 

2018–2019
2018 у футболі
2019 у футболі
2018 у португальському спорті
2019 у португальському спорті